Андрей Фёдорович Гамбургер  (1821—1899) — статс-секретарь (1875), чрезвычайный посланник и полномочный министр при Швейцарском союзе, действительный тайный советник, почётный член Московского Публичного и Румянцевского музеев, член иностранных академий.

Биография 
Родился  года в дворянской семье.

В 1842 году окончил юридический факультет Московского университета со степенью кандидата и 18 февраля 1843 года начал службу в канцелярии Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора, где он был назначен исполнять должность переводчика. Вскоре перевёлся на службу в министерство иностранных дел и получил место в Санкт-Петербургском главном архиве этого министерства. В 1844 году назначен столоначальником, в 1847 году чиновником во 2-й экспедиции министерства, в 1854 году исполняющий должность цензора при той же канцелярии, затем определён начальником архива министерства иностранных дел, в следующем году — помощник цензора при особой канцелярии министерства.

Со времени вступления в управление министерством князя Горчакова, А. Ф. Гамбургер постоянно находился при нём: в 1858 году — чиновник особых поручений и цензор министерства иностранных дел; в 1859 году состоял при посольстве в Париже; с июня 1860 года — действительный статский советник, в 1866 — уже тайный советник. Затем он последовательно занимал должности члена совета министерства и управляющего департаментом личного состава и хозяйственных дел министерства. Неоднократно сопровождал государственного канцлера в его заграничных поездках в 1873, 1874, 1875 и 1876 годах. Во время русско-турецкой войны находился при императоре Александре II в Болгарии и Румынии.

С 1879 года — чрезвычайный посланник и полномочный министр при Швейцарском союзе; в отставку с этой должности ушёл 7 октября 1896 года.

Состоял вице-президентом Императорского исторического общества, почётным членом Румянцевского музея и пр.

Скончался в Швейцарии  года. Похоронен в Веве на кладбище Сен-Мартен.

Награды 
Награждён российскими орденами до ордена Св. Александра Невского и ордена Св. Владимира 1-й степени включительно; многими иностранными орденами.

Примечания

Литература 
 
 Гамбургер Андрей Федорович // Список гражданским чинам IV класса. Исправлен  по 1-е июля 1864 г. — С. 487.
 
 Нарочницкий А. Л. Россия и национально-освободительная борьба на Балканах, 1875—1878. — : «Наука», 1978. — С. 431.

Ссылки 
 Андрей Фёдорович Гамбургер

Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Послы Российской империи в Швейцарии
Действительные тайные советники
Общественные деятели Российской империи
Похороненные в Веве